

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8 
 Rostki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Szelków 
 Rostki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn 
 Rostki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Rostki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Miedzna 
 Rostki – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski 
 Rostki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
 Rostki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Wydminy
 Rostki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz

Jezioro 
 Rostki – jezioro na Pojezierzu Mazurskim

Zobacz też 
 Rostki Bajtkowskie, Rostki Skomackie, Rostki Wielkie, Rostki-Daćbogi, Rostki-Piotrowice